Čehov je priimek več znanih oseb:

 Anton Pavlovič Čehov (1860—1904), ruski pisatelj
 Valerij Aleksandrovič Čehov (*1955), ruski šahovski velemojster

Glej tudi 
seznam priimkov